Каралда́:

 Каралда — река в Кемеровской области.
 Каралда — деревня в Кемеровской области.